Ше́лтон Дже́ксон «Спайк» Ли (; род. 20 марта 1957, Атланта, Джорджия, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр. Ли совершил свой режиссёрский дебют с фильмом «Ей это нужно позарез» (1986), и с тех пор снял такие фильмы, как «Делай как надо!» (1989), «Малкольм Икс» (1992), «25-й час» (2002), «Не пойман — не вор» (2006), «Чирак» (2015) и «Чёрный клановец» (2018). Он возглавляет собственную продюсерскую компанию 40 Acres and a Mule Filmworks.

В фильмах Ли затрагиваются такие темы, как расовые отношения, колоризм, бедность и другие политические проблемы. За свою карьеру он был удостоен ряда наград, включая премий «Оскар» и BAFTA за лучший адаптированный сценарий, двух премий «Эмми», двух премий «Пибоди» и Гран-при Каннского кинофестиваля. Он также был удостоен почётных премий «Оскар», «Сезар» и BAFTA.

Жизнь и карьера 
Спайк Ли родился 20 марта 1957 года в семье джазового музыканта и школьной учительницы в Атланте, штат Джорджия. Настоящее имя — Шелтон Джексон Ли. Когда ему исполнилось шесть лет, семья переехала в Бруклин. Ли окончил колледж «Мурхаус» (Morehouse College), где снял свой первый короткометражный фильм. В 1982 году окончил Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета.

В 1985 году Ли приступил к работе над фильмом «Ей это нужно позарез». С бюджетом в 160 тысяч долларов фильм был снят за две недели. Он вышел в 1986 году и получил награду на Каннском кинофестивале при сборах в кинотеатрах США более 7 миллионов долларов. После этого компания Nike предложила Ли снимать для неё рекламу.

Ли пригласили в Голливуд, и в 1988 году он снял фильм «Школьное изумление», который стал первым фильмом, сделанным чернокожим режиссёром на крупной киностудии. Следующий его фильм «Делай как надо!» (1989) получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий и «Золотой глобус» за лучший сценарий и лучшую режиссуру.

В 1989 году Ли основал собственную кинокомпанию. Через три года вышел биографический фильм «Малкольм Икс» с Дензелом Вашингтоном в главной роли, за которую тот получил номинацию на «Оскар». Фильм рассказывает о националисте, лидере чернокожих мусульман — Малкольме Иксе.

За фильм «Чёрный клановец» (2018) Ли получил три номинации на премию «Оскар» («Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий»), выиграв награду за лучший адаптированный сценарий, и вдобавок также был удостоен премий BAFTA за лучший адаптированный сценарий и Гран-при Каннского кинофестиваля.

В середине января 2020 года было объявлено, что Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля, который должен был пройти с 12 по 23 мая 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений Каннский кинофестиваль в том году не состоялся; Спайк Ли возглавил жюри на следующий год.

Личная жизнь 
С 1993 года женат на продюсере Тоне Льюис Ли. У них есть двое детей — дочь Сэтчел (род. 1994) и сын Джексон (род. 1997). Ли живёт в Верхнем Ист-Сайде. Двоюродный брат — Малкольм Д. Ли (род. 1970), режиссёр, продюсер, сценарист и актёр.

Ли является поклонником спортивных команд «Нью-Йорк Янкиз», «Нью-Йорк Никс» и «Арсенал».

Фильмография 
 1986 — Ей это нужно позарез / She’s Gotta Have It
 1988 — Школьное изумление / School Daze
 1989 — Делай как надо! / Do the Right Thing
 1990 — Блюз о лучшей жизни / Mo' Better Blues
 1991 — Тропическая лихорадка / Jungle Fever
 1992 — Малкольм Икс / Malcolm X
 1994 — Круклин / Crooklyn
 1995 — Наседки / Clockers
 1995 — Люмьер и компания / Lumière et compagnie
 1996 — Девушка № 6 / Girl 6
 1996 —  / Get on the Bus
 1998 — Его игра / He Got Game
 1999 — Кровавое лето Сэма / Summer of Sam
 2000 — Настоящие короли комедии / The Original Kings of Comedy
 2000 — Одураченные / Bamboozled
 2002 — На десять минут старше: Труба / Ten Minutes Older: The Trumpet (Эпизод: «Нас обокрали» / We Wuz Robbed)
 2002 — 25-й час / 25th Hour 
 2004 — Она ненавидит меня / She Hates Me 
 2005 — Невидимые дети / All the Invisible Children — Эпизод «Божьи дети Америки» / Jesus Children of America
 2006 — Не пойман — не вор / Inside Man
 2006 — Акула / Shark
 2008 — Чудо святой Анны / Miracle at St. Anna
 2012 — Лето в Ред-Хук / Red Hook Summer
 2013 — Олдбой / Oldboy
 2013 — Правда Майка Тайсона / Mike Tyson: Undisputed Truth
 2014 — Сладкая кровь Иисуса / Da Sweet Blood of Jesus
 2015 — Чирак / Chi-Raq
 2017 — 2019 — Ей нужно это позарез / She’s Gotta Have It
 2018 — Чёрный клановец / BlacKkKlansman
 2020 — Пятеро одной крови / Da 5 Bloods

Примечания 

Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры XX века
Кинопродюсеры XXI века
Кинопродюсеры США
Телепродюсеры XXI века
Телепродюсеры США
Режиссёры видеоклипов США
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии Пибоди
Лауреаты премии «Эмми»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Продюсеры — лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии «Империя»
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Преподаватели Школы искусств Тиш
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Члены Американской академии искусств и наук
Киноактёры США
Выпускники Морхауского колледжа
Выпускники Средней школы Джона Дьюи